Osoby o tym nazwisku:
 Caroline Goodall – brytyjska aktorka filmowa i teatralna
 Howard Goodall – brytyjski kompozytor, dziennikarz
 Jane Goodall – brytyjska prymatolog, etolog i antropolog
 John Goodall (strona ujednoznaczniająca)
 Medwyn Goodall – brytyjski muzyk i kompozytor

Inne:
 (16857) Goodall – planetoida z pasa głównego asteroid